Ню Брайтън може да се отнася за:
 Ню Брайтън, град в Минесота, САЩ
 Ню Брайтън, град в Англия
 Ню Брайтън, квартал на Ню Йорк